Richard Baxter (acteur) (ca. 1593 - ca. 1667), ook Bakster, Engels acteur
 Richard Baxter (theoloog) (1615 - 1691), Engelse puriteinse kerkleider, dichter, hymnoloog, theoloog en congregationalist.
 Richard Baxter (wetenschapper) (17e eeuw), geleerde en dichter, publiceerde in 1691 The Certainty of the World of Spirits
 Richard Xavier Baxter (1821-1904), Jezuïtisch geestelijke
 Richard Baxter (jurist) (1921-1980), Amerikaans rechtsgeleerde en rechter aan het Internationale Gerechtshof
 Richard Baxter (rugbyspeler) (1978), Engels rugbyspeler